Провінція Будзен
Будзен (Фукуока)